Basilika kan syfta på:

 Basilika (växt) – kryddväxt, Ocimum basilicum. 
 Basilika (arkitektur) – byggnadstyp som härstammar från antiken och som förekommer i många kyrkobyggnader
 Basilika (kyrkorätt) – term (titel) för vissa betydelsefulla kyrkor i kanonisk rätt
 Basilika (lagbok) – lagbok i Bysantinska riket

Se även
 Patriarkalbasilika – någon av de fyra huvudbasilikorna eller större basilikorna (basilicae maiores) i Rom
 Basileus